Le Pays dolois peut faire référence à :
 la Bresse jurassienne et le Pays dolois, région naturelle française ;
 le Pays Dolois - Pays de Pasteur, structure de regroupement de collectivités locales françaises.